La Viña kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de La Viña, kommun, Salta, 
 La Viña (ort i Argentina, Catamarca), 
 La Viña (kommunhuvudort), Salta,

Mexiko 

 La Viña, Mexiko, ort, Tacámbaro, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar